Roodt (luks. Rued) – małe miasteczko w zachodnim Luksemburgu, w gminie Ell. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 150 osób.

Miasta w Luksemburgu